Clarington (Ohio), een plaats (village) in de Amerikaanse staat Ohio
 Clarington (Canada), een plaats (town) in de Canadese provincie Ontario